Tonak bezeichnet:

 einen tschechischen Huthersteller, siehe J. Hückel’s Söhne

Tonak ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Tonak (1906–1942), deutscher SS-Angehöriger
 Ertuğrul Tonak (* 1951), türkischer Ökonom